Pascha – święto ludowe obchodzone przez plemiona koczowników semickich w czasach przed Mojżeszem
 Pascha (Pesach) – święto żydowskie
 Wielkanoc – święto obchodzone przez chrześcijan zachodnich
 Pascha – święto obchodzone przez prawosławnych i w innych Kościołach wschodnich
 Pascha – potrawa wielkanocna
 Pascha 2000 – album grupy 2Tm2,3